Egri Antal
 Egri Antal (1824–1901) ügyvéd, költő, honvéd főhadnagy
 Egri Antal (1935) repülőmodellező, sportvezető

Egry Antal
 Egry Antal (1802–1883) mezőgazdász, pomológus